Localidades do Brasil
Parnamirim (Pernambuco), município
Parnamirim (Rio Grande do Norte), município
Parnamirim (Recife), bairro

Desambiguações de topônimos